Hazard (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Hazard (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Hazard United, club de futbol jamaicà de la ciutat de Portmore  
 Eden Hazard (La Louvière, 1991), futbolista belga 
 Paul Hazard (Noordpeene, 1878 - París, 1944), home de lletres, historiador i assagista francès
 Thorgan Hazard (La Louvière, 1993), futbolista belga que juga com a centrecampista